Эрбиль — топоним и антропоним.

Топонимы 
 Эрбиль, также Арбиль и Ирбиль ( — город в Ираке, столица Иракского Курдистана, центр мухафазы Эрбиль.
 Эрбиль — мухафаза (провинция) в Ираке.
 «Эрбиль» — иракский футбольный клуб города Эрбиль.
 Международный аэропорт Эрбиль — международный аэропорт в одноименном городе

Антропонимы 
 Эрбиль, Деврим (род. 1937) — турецкий художник.
 Эрбиль, Лейла (род. 1931) — турецкая писательница.

См. также 
 Арбил (), также Арбин () — город в Сирии, мухафазе Дамаск